H²PTM, (sigle de l'expression : Hypertext, Hypermedia, Products, Tools and Methods) est une conférence internationale biennale interdisciplinaire autour des sciences et technologies de l'information et de la communication, de son appropriation artistique à son développement technologique. La première édition, organisée par le Laboratoire Paragraphe de l'Université Paris 8 en 1989, fut la première conférence internationale organisée en France sur l'hypertexte et l'hypermédia.

Thématiques
Traditionnellement, cette conférence propose d'associer communications scientifiques, installations et œuvres multimédia, et expositions artistiques.

Thématiques scientifiques

 Approches théoriques (modèles formels d'hypertexte, architecture de systèmes hypermédias, indexation, collaboration en ligne...)
 Qualité de l'information et maîtrise de la qualité (ergonomie des applications hypermédias, expériences de conception, Web sémantique, normalisation...)
 Nouvelles écritures, nouveaux langages (processus cognitifs et hypermédias, environnements auteurs, scénarisation interactive...)
 Applications et usages avancés du multimédia et des hypermédias (usages des technologies de l'information pour la formation, enseignement à distance, jeux vidéo sur Internet, applications mobiles, réseaux sociaux et communautaires...)

Liens externes

Wiki de la conférence H2PTM
Site Web de la conférence H²PTM'09, Rétrospective et perspective 1989-2009
Site Web de la conférence H²PTM'07, Collaborer, échanger, inventer : expériences de réseaux    
Site Web de la conférence H²PTM'05, Créer, jouer, échanger : expériences de réseaux

Notes

Congrès scientifique
Sciences de l'information et des bibliothèques
Web sémantique
Hypertexte